Desna () è un insediamento di tipo urbano (селище міського типу) dell'Ucraina, situato nell'oblast' di Černihiv.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Città dell'oblast' di Černihiv